Роман може да се отнася за:

 роман, литературен жанр
 Роман (България), град в България
 Роман (Румъния), град в Румъния
 Роман (цар), български цар
 Роман (патриарх), български патриарх
 Роман (папа), римски папа
 четирима византийски императори
 Роман I (Византийска империя) (†948)
 Роман II (Византийска империя) (938 – 963)
 Роман III (Византийска империя) (968 – 1034)
 Роман IV (Византийска империя) (†1071)
 Роман (Киевска Рус), велик княз на Киевска Рус